Suite (französisch für „Folge, Verkettung, Begleitung“) steht für:

 Suite (Musik), eine Abfolge von Instrumental- oder Orchesterstücken (oft Tanzsätze)
 Suite (Zimmerflucht), Abfolge untereinander verbundener Wohnräume
 Suite, funktionell zusammengestellte Software, siehe Programmpaket
 Suite, Gefolgschaft einer Persönlichkeit, siehe Gefolge #Suite

Siehe auch:
 Suite101.com (Netzpublikation)

 Suited (Poker)
 Suits (Begriffsklärung)